Густав де Молінарі — бельгійський економіст.
 Маттео Молінарі (1778—1861) — білоруський єзуїт італійського походження, доктор богослов'я, педагог.
 Франческо Молінарі — італійський гольфіст.
 Франческо Молінарі Праделлі — італійський диригент.